Безіменна — річка в Україні, у Славутському районі Хмельницької області. Ліва притока Жарихи (басейн Дніпра). 

Довжина річки 16 км. Формується з багатьох безіменних струмків та водойм. Площа басейну 40 км².

Розташування 
Бере початок на північному сході від Нараївки. Тече переважно на південний схід через Довжки, Клепачі, Плоску і впадає у річку Жариху, ліву притоку Корчика.

Примітки 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Славутського району
Статті про річки Хмельницької області без зображення в картці
Річки України без назви